hrabstwo Elk (ang. Elk County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Elk (ang. Elk County) w USA, w stanie Pensylwania